Нерехта:
 Нерехта — город в Костромской области России
 Нерехта — железнодорожная станция Северной железной дороги в городе Нерехта Костромской области
 Нерехта — посёлок в Ковровском районе Владимирской области
 Нерехта (приток Клязьмы) — река во Владимирской области
 Нерехта (приток Солоницы) — река в Костромской области
 «Нерехта» — робототехнический комплекс обеспечения боевых действий

Примечания